Jméno a příjmení Jan Červený má více známých nositelů:

 Jan Červený (architekt) (* 1976) – český architekt, herec a scenárista divadla V.A.D. Kladno
 Jan Červený (básník) (1902–1997) – český básník a prozaik
 Jan Červený (betlémář) (1933–?) – český betlémář
 Jan Červený (zápasník) (?–?) – mistr Československa v zápase (1951) z ATK Praha

Související články 
 Červený – příjmení